Хож-Баудди́н Исраи́лов () — советский и российский чеченский актёр, художник-карикатурист, Народный артист Чеченской Республики (2007).

Биография 
Родился 21 марта 1953 года в селе Чалдовар Панфиловского района Фрунзенской области Киргизской ССР, где его семья находилась в депортации.

После реабилитации репрессированных народов семья вернулась в родовое село Гелдагана. Начал учиться в начальной школе в родном селе, затем перешёл в среднюю школу № 1 села Шали.

После окончания школы поступил в Чечено-Ингушское культпросветучилище. В 1971 году учёбу пришлось прервать из-за призыва в армию. Службу проходил в Нижнем Тагиле и Новочебоксарске Чувашской АССР. Начальник штаба полка обратил внимание на художественные способности Исраилова и забрал к себе на должность художника. Его карикатуры стал публиковать местный юмористический журнал «Капкан».

В 1978 году окончил ЛГИТМИК (мастерская Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд). Среди его педагогов были Народные артисты СССР Георгий Товстоногов, Аркадий Райкин, Кирилл Лавров, Эдуард Хиль и другие знаменитости. В годы учёбы публиковал свои карикатуры в газете «Вечерний Ленинград», газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», других изданиях.

После окончания института вернулся в Грозный и начал работать в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре имени Х. Нурадилова. Снялся в нескольких фильмах. Снимался в художественном фильме «Бирюза» вместе с Жераром Депардьё.

Стал особенно популярен в начале 1990-х годов после выхода на экраны местного телевизионного юмористическо-сатирического шоу «Хапар-Чупар», в котором он являлся одним из двух главных действующих лиц. Его напарником был Султан Исламов.

Президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров в знак уважения его творческой деятельности подарил ему автомашину и квартиру.

В 2001 году был удостоен звания Заслуженного, а в 2007 году — Народного артиста Чеченской Республики.

Спектакли 
 Хаджа — «Совдат и Дауд»;
 Дурда — «Когда рушится мир»;
 Петро — «Звезды памяти»;
 Пассажир — «Мы, нижеподписавшиеся» Александра Гельмана;
 Кинорежиссёр — «Бунт невесток» Саида Ахмадова;
 Казах — «Один лишь Бог…»;
 Авхад — «Бож-Али» Абдул-Хамида Хамидова;
 Труффальдино — «Король-олень» Карло Гоцци;
 Анучкин — «Женитьба» Николая Гоголя;
 Максим Максимыч — «Рыцари Кавказа»;
 «Земля отцов» Сайд-Хамзата Нунуева;
 «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова
и другие.

Семья 
Отец работал на сахарном заводе. Три брата, сестра.

Примечания

Ссылки 
 Хож-Бауддин Исраилов
 Французско-чеченский фильм «Бирюза» зритель увидит в конце этого года
 

Артисты Чечни
Художники Чечни
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Работники Чеченского драмтеатра
Народные артисты Чечни
Заслуженные артисты Чечни